Snapdragon steht für:
 die englische Bezeichnung der Pflanzengattung Löwenmäuler (Antirrhinum)
 Snapdragon (Spiel), ein englisches Gesellschaftsspiel
 Snapdragon (Prozessor), eine Mikroprozessorarchitektur für den Einsatz in Smartphones und ähnlichen mobilen Computern
 Snapdragon (Film), ein US-amerikanischer Thriller aus dem Jahre 1993